Бахмач (значения) — топоним на Украине:

 Бахмач — город.
 Бахмач — село.
 Бахмач — река.

См. также 
 Бахмачский район
 Бахмацкий
 Бохмач — летописный город Черниговского княжества.